Логар — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Логар, Владимир — член ЦК Союза коммунистов Югославии.
 Логар, Гордан — сербский писатель.
 Логар, Зденка — словенская актриса.
 Логар, Миховил (1902—1998) — словенский и сербский композитор.

Топоним 
 Логар — провинция (вилаят) в Афганистане.
 Логар — река в Афганистане.